Crusnes (plaats), een plaats en gemeente in het Franse departement Meurthe-et-Moselle
Crusnes (rivier), een riviertje in het noorden van Frankrijk bij bovengenoemde plaats